Forte Stella di Porto Ercole (GR)
Forte Stella di Portoferraio (LI)